Sign In Please — дебютный студийный альбом американской рок-группы Autograph, выпущенный в октябре 1984 года. Содержит «фирменную» песню группы «», а также менее популярный хит «Send Her to Me», сопровождавшиеся видеоклипами.

Об альбоме
По словам ведущего гитариста Стива Линча, запись и сведе́ние альбома заняли 30 дней: «Мы были опытными музыкантами и работали в студии быстро и как всегда хорошо подготовлены». Также он отметил, что их главный хит «Turn Up the Radio» был записан в конце сессии альбома Sign In Please и что в RCA не нашли достаточных оснований для его включения в релиз. Однако по строгому настоянию коллектива группы композиция была включена в альбом. Ни одна сторона не ожидала, что он получит такой успех у критиков, который привёл в 1985 году к получению альбомом статуса золотого.

«Turn Up the Radio» выпускалась на различных медиа-носителях и считается основной композицией метала 1980-х.

Список композиций

Участники записи 
 Стив Планкетт — вокал, ритм-гитара
 Стив Линч — гитара
 Рэнди Рэнд — бас, бэк-вокал
 Стивен Ишам — клавишные, бэк-вокал
 Кени Ричардс — ударные
 Нил Кернон — продюсинг
 Нил Кернон, Эдди Делина — запись и микширование
 Берни Грандмен — сведе́ние

Чарты

Сертификация

Видеоигры 
 Grand Theft Auto: Vice City — «Turn Up the Radio»
 Alpha Protocol — «Turn Up the Radio»
 Grand Theft Auto: Vice City Stories — «All I’m Gonna Take».

Примечания 

Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы RCA Records
Альбомы Autograph